Camon, commune française de l'Ariège ;
 Camon, commune française de la Somme.